Gai Opi (tribú 449 aC), tribú de la plebs el .
 Gai Opi (tribú 215 aC), tribú de la plebs el .
 Gai Opi o, més probablement, Gai Ampi, prefecte dels aliats romans el .
 Gai Opi, amic íntim de Juli Cèsar.